Laragh peut désigner :
 Laragh, un village du comté de Wicklow en République d'Irlande ;
 Laragh, un village du comté de Cavan en République d'Irlande ;
 Laragh, un village du comté de Monaghan en République d'Irlande ;
 Laragh, un village du comté de Fermanagh en Irlande du Nord.